Elfi, auch Elfie, 
 ist eine Kurzform des weiblichen Vornamens Elfriede. Namensträgerinnen siehe unter Elfi, Elfie.

ELFI steht für:
 ELFI (Elektronische Forschungsförder-Informationen), Förderdatenbank an der Ruhr-Universität Bochum
 engl. Extremely Low Frequency and Inertial Measurement Unit (IMU), siehe BEXUS#BEXUS 30 und Inertiale Messeinheit

Siehe auch:
 Elfie
 Elphi